Amiel ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Amiel (* 1987), französische Rugbyspielerin 
 Barbara Amiel (* 1940), britisch-kanadische Schriftstellerin und Journalistin
 Denys Amiel (1884–1977), französischer Schriftsteller und Dramatiker
 Eilahu Amiel (* 1925), israelischer Basketballspieler
 Henri-Frédéric Amiel (1821–1881), Schweizer Schriftsteller und Philosoph
 Irit Amiel (1931–2021), polnisch-israelische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Jon Amiel (* 1948), britisch-US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Oren Amiel (* 1971), israelischer Basketballtrainer und -spiele
 Pierre Amiel († 1245), französischer Erzbischof von Narbonne
 Pierre Amiel de Sarcenas (* um 1309; † 1389), französischer katholischer Geistlicher
 Thierry Amiel (* 1982), französischer Popsänger